Кото́мка:
 Котомка — путевая сума, укладка, плетёнка, обычно плетётся из лык или бересты, шелюги, бывает и кожаная, суконная, дорожный заплечный мешок.
 Населённые пункты
 Котомка — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Котомка — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
Котомка — до 1961 г. название деревни Красногорская в Троснянском районе Орловской области.